Iluro ist der Name zweier antiker Städte:

 Iluro (Gallia Aquitania), heute Oloron in der Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich
 Iluro (Hispania Tarraconensis), heute Mataró in Katalonien, Spanien